Шакшá () — железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, на историческом ходу Транссиба, в жилом районе Шакша-Южная города Уфы.

Пригородное сообщение. Грузовые операции.

В перспективе планируется как конечная станция на линии наземного метро (линии городского электропоезда).

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования
 Схема Куйбышевской железной дороги

Станции Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Уфы